Raoul Hyman (* 12. Mai 1996) ist ein südafrikanischer Automobilrennfahrer. Er startete 2015 und 2016 in der europäischen Formel-3-Meisterschaft. 2017 tritt er in der GP3-Serie an.

Karriere 

Hyman begann seine Motorsportkarriere 2009 im Kartsport, in dem er bis 2012 aktiv blieb. 2013 wechselte er in den Formelsport und trat für HHC Motorsport in der BRDC F4 Championship an. Mit einem zweiten Platz als bestem Ergebnis und insgesamt vier Podest-Platzierungen beendete er die Saison auf dem siebten Gesamtrang. 2014 blieb Hyman in der BRDC F4 Championship. Er gewann vier Rennen und erzielte insgesamt elf Podest-Platzierungen. Als bester Pilot seines Rennstalls verbesserte er sich auf den dritten Platz in der Fahrerwertung.

2015 wechselte Hyman zum Team West-Tec F3 in die europäische Formel-3-Meisterschaft. Er schloss die Saison auf dem 21. Platz im Gesamtklassement ab. Für die europäische Formel-3-Meisterschaft 2016 erhielt Hyman ein Cockpit für den Saisonauftakt bei Carlin. Zu weiteren Meisterschaftsläufen trat er nicht an.

2017 startete Hyman in der GP3-Serie für Campos Racing.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der europäischen Formel-3-Meisterschaft

Einzelergebnisse in der GP3-Serie

Einzelnachweise

Weblinks 
 Karrierestatistik von Raoul Hyman (englisch)

Rennfahrer (Südafrika)
Südafrikaner
Geboren 1996
Mann